Black River Bridge ist der Name folgender

Orte:
 Black River Bridge (New Brunswick) im Northumberland County, New Brunswick, Kanada

im NRHP gelisteten Objekte:

 Black River Bridge (Carrizo, Arizona), NRHP-ID: 88001619
 Black River Bridge (Pocahontas, Arkansas), NRHP-ID: 90000522